Neustadt am Rübenberge é uma cidade da Alemanha localizada no distrito de Hanôver, estado de Baixa Saxônia.

À região de Neustadt pertencem as seguintes Dörfe (vilas ou vilarejos)

Cidades da Baixa Saxônia